Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Horacio Zeballos 6-4, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (Campione)
 Sergio Roitman (quarti di finale)
 Brian Dabul (secondo turno)
 Alejandro Falla (semifinali)

 Pablo Cuevas (secondo turno)
 Assente
 Santiago Giraldo (secondo turno)
 Mariano Puerta (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2008